Турн () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Ранве. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08457.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к северо-востоку от Парижа, в 100 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 7 км к северо-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1058 человек.

Экономика 
В 1978 году под руководством торгово-промышленной палаты Арденн и генерального совета Арденн была создана промышленная зона «Турн / Клирон», где в июне 2008 года был запущен проект Ardennes Émeraude.

В 2007 году среди 744 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 549 были экономически активными, 195 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 549 активных работали 496 человек (265 мужчин и 231 женщина), безработных было 53 (25 мужчин и 28 женщин). Среди 195 неактивных 81 человек были учениками или студентами, 62 — пенсионерами, 52 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XV—XVI века). Исторический памятник с 1923 года.
 Мельница (1582 год), с 1960 года — дом. Памятник культурного наследия.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны